Transparência (álbum) - da cantora Elaine de Jesus
 Transparência (arte) - método de profundidade espacial, nas artes visuais, que pode ser obtido ao colocar-se um objeto transparente diante de outro
 Transparência (óptica) - propriedade de ser transparente, isto é, que permite passar luz
Transparência (comportamento) - abertura, comunicação e responsabilidade, que permite os outros verem quais ações são executadas.
 Transparência Internacional - organização não governamental que promove medidas contra crimes corporativos e corrupção política em todo o mundo
 Transparência no mercado - situação em que todos os agentes econômicos têm amplo conhecimento sobre a oferta de bens e serviços negociados no mercado
 Transparência (Glasnost) - política adotada  na União Soviética (juntamente com a Perestroika), por Mikhail Gorbachev

Desambiguação